Diese Liste gibt einen Überblick über alle Mitglieder des Deutschen Bundestages der 17. Wahlperiode (2009–2013).

 Abs. 1 und 2 des Grundgesetzes (GG) lautet:

Der 17. Bundestag trat nach der Bundestagswahl am 27. September 2009 zusammen; der 18. Bundestag konstituierte sich am 22. Oktober 2013, womit die Legislaturperiode des 17. endete.

Zusammensetzung 
Nach der Bundestagswahl 2009 setzte sich der Deutsche Bundestag wie folgt zusammen:

Anmerkungen

Präsidium 

 Präsident des Deutschen Bundestages:Norbert Lammert (CDU)
 Vizepräsidenten des Deutschen Bundestages:Gerda Hasselfeldt (CSU) (bis 15. März 2011)Eduard Oswald (CSU) (ab 23. März 2011)Wolfgang Thierse (SPD)Hermann Otto Solms (FDP)Petra Pau (Die Linke)Katrin Göring-Eckardt (Bündnis 90/Die Grünen)
 Alterspräsident:Heinz Riesenhuber (CDU)

Fraktionsvorsitzende 
 CDU/CSU-BundestagsfraktionVolker Kauder
 SPD-BundestagsfraktionFrank-Walter Steinmeier
 FDP-BundestagsfraktionBirgit Homburger (bis 12. Mai 2011)Rainer Brüderle (ab 12. Mai 2011)
 Bundestagsfraktion Die LinkeGregor Gysi
 Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die GrünenRenate Künast und Jürgen Trittin

Abgeordnete 

1 Für die als Direktkandidaten gewählten ist der entsprechende Wahlkreis und ihr Erststimmenanteil (in %) aufgeführt. Für die über die Landeslisten gewählten Kandidaten ist jeweils nur das Bundesland ihrer Landesliste angegeben. Sollten sie zusätzlich in einem Wahlkreis als Direktkandidat kandidiert haben und dort einem Bewerber unterlegen sein, so ist dieser Wahlkreis sowie ihr dort erreichter Erststimmenanteil nicht aufgeführt.

Weblinks 
 Endgültig Gewählte zur Bundestagswahl 2009 beim Bundeswahlleiter
 Ausgeschiedene Abgeordnete und deren Nachfolger. auf bundestag.de

 17